Plusieurs batailles portent le nom de bataille de Dijon :

 Bataille de Dijon (52 av. J.-C.) : certains historiens du  considéraient que la bataille précédant le siège d'Alésia (entre la cavalerie de Vercingétorix et l'armée romaine de César et ses auxiliaires germains), s'était déroulée dans une plaine à proximité de Divio (Dijon). 
 Bataille de Dijon (500) : bataille entre les Francs et les Burgondes en 500.
 Siège de Dijon (1513)
 Batailles de Dijon (1870-1871) : trois batailles eurent lieu à Dijon durant la guerre franco-allemande de 1870.

Notes